

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд 2017 года в Эквадоре, проходившем в период с 18 января по 11 февраля 2017 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Бразилия

Колумбия

Парагвай

Чили

Эквадор

Группа B

Аргентина

Боливия

Венесуэла

Перу

Уругвай

Ссылки 
 Составы на официальном сайте турнира

2017